Трухан — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Трухан, Иван Иванович (1915—2000) — советский белорусский учёный в области экономики и экономической географии.
 Трухан, Юрий Антонович (род. 1961) — советский и белорусский футболист, защитник.